Villa Ritz är en ort i Grekland.   Den ligger i prefekturen Nomós Thessaloníkis och regionen Mellersta Makedonien, i den norra delen av landet,  km norr om huvudstaden Aten. Villa Ritz ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Villa Ritz är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Kissós Óros,  meter över havet,  km öster om Villa Ritz. Runt Villa Ritz är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Thessaloníki,  km nordväst om Villa Ritz. I omgivningarna runt Villa Ritz 

Klimatet i området är tempererat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Mellersta Makedonien